Джон Аллен Хенсон (; род. 28 декабря 1990 года в Гринсборо, Северная Каролина, США) — американский баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Детройт Пистонс». Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.

Ранняя жизнь 
Джон родился в городе Гринсборо (штат Северная Каролина) в семье Мэтта и Аннетт Хенсон. Его отец также играл в баскетбол за университет Норфолка.

Школа 
Хенсон три года учился в Средней школе Раунд-Рок. В последний год обучения он перешёл в Среднюю школу Сиклс в Тампе, Флорида.

Колледж

Первый сезон 
Джон в начале сезона был стартовым лёгким форвардом «Тар Хилз», но после травмы Эда Дэвиса был переведён на позицию тяжёлого форворда. После перестановки Хенсон улучшил свою статистику, набирая в среднем за игру по 9,4 очка за последние 16 матчей сезона.

Второй сезон 
Хенсон стал лучшим оборонительным игроком года конференции Atlantic Coast в 2011 и 2012 годах.

НБА 
29 марта 2012 года Хенсон объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года вместе с Тайлером Зеллером, Кендаллом Маршаллом и Харрисоном Барнсом. 28 июня 2012 года был выбран под общим 14-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Милуоки Бакс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Северной Каролины 
 Профиль на Rivals.com

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»